Ана (ஆனா) или ахарам (அகரம்) — первая буква тамильского алфавита, ненапряжённый гласный среднего ряда нижнего подъёма. Название ана употребляется в дидактических целях, в академической литературе больше используется восходящее к санскритской традиции название ахарам. Так в Тируккурале акарам упоминается, как прародительница всех букв («все буквы произошли от ахарам»). В отличие от второй буквы алфавита аванны, ана не имеет диакритического знака для обозначения внутри слова. В грамматике литературного языка можно выделить особое значение буквы ана, как суффикс-показателя прилагательных и причастий настоящего и прошедшего времени.

В составе алфавита ана относится к группе называемой уйирежутты:
{| border="1" width="65%"
|-
| width="10%" | буква || width="15%" | название
| width="10%" | транскрипция || width="15%" | пример
| width="15%" | транскрипция || width="15%" | перевод 
|- 
|அ || Ана || a || அம்மா || Амма || Мама 
|- 
|ஆ || Аванна || A || ஆடு || Ады || Коза 
|- 
|இ || Ина || и || இலை || Илаи || Лист 
|- 
|ஈ || Иянна || И || ஈட்டி || Итти || Копьё 
|- 
|உ || Уна || у || உடை || Удаи || Одежда 
|- 
|ஊ || Уванна || У || ஊஞ்சல் || Унджал || Качели 
|- 
|எ || Эна || э || எட்டு || Этты || Восемь 
|- 
|ஏ || Эянна || Э || ஏணி || Эни || Лестница 
|- 
|ஐ || Айянна || ай || ஐந்து || Аинды || Пять 
|- 
|ஒ || Она || o || ஒன்பது || Онбаты || Девять 
|- 
|ஓ || Ованна || O || ஓடம் || Одам || Лодка 
|- 
|ஔ || Ауванна || ау || ஔவை Аувай || Аувайяр 
|- 
|ஃ || Айдам || ах || எஃகு || Эххи || Сталь 
|}

Тамильский алфавит